Lendi ist der Familienname von:

 Fritz Lendi (1896–1967), Schweizer Journalist und Schriftsteller 
 Jakob-Ulrich Lendi (1825–1871), Schweizer Architekt
 Karl Lendi (1825–1873), Schweizer Pionier des Telegraphiewesens 
 Martin Lendi (* 1933), Schweizer Jurist und Hochschullehrer